Plusieurs cycles de peintures italiennes  illustrent la Vie de saint Benoît, par des scènes des épisodes  de sa vie d'après les écrits de Grégoire , ou selon le chapitre dédié de La Légende dorée de Jacques de Voragine :
 Vie de saint Benoît, Spinello Aretino, San Miniato al Monte, Florence
 Vie de saint Benoît,  fresques du Chiostro degli Aranci de la Badia Fiorentina de Florence.
 Vie de saint Benoît par Lorenzo Monaco (c.1407-1409),  Musées du Vatican, Rome et National Gallery, Londres.;
 Vie de saint Benoît, cycle de fresques de Luca Signorelli et du Sodoma  de l'Abbaye territoriale Santa Maria de Monte Oliveto Maggiore près de Sienne, en Italie ;
 Vie de saint Benoît,  traitée sur 50 morceaux de tissu de lin (1367) par Matteo Giovannetti.

Plusieurs peintres ont illustré certains des épisodes : 
 Le Pérugin (panneau du Polyptyque de saint Pierre) ;
 Hans Memling, Saint Benoît, (1487), Galerie des Offices, Florence ;
 Gentile da Fabriano et Niccolò di Pietro Gerini, Saint Benoît enfant répare le crible cassé (c.1415-1420), Galerie des Offices, Florence ;
 Fra Angelico, Saint Benoit (v.1440), Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis ;
 Filippo Lippi, Saint Benoît ordonne à saint Maur de secourir saint Placide (v.1445), National Gallery of Art, Washington ;
 Lodovico Carracci.
 
Différents lieux religieux en comportent  :
 Abbaye Santi Nazzaro e Celso, San Nazzaro Sesia, Novara.
 Monte Cassino, lieu d'origine de l'ordre.
 ...

Vie
Cycle de fresques